Остров Вилькицкого:
 Остров Вилькицкого (Карское море) — остров в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Остров Вилькицкого (Восточно-Сибирское море) — остров в Якутии.